Beriberi o Beri-Beri puede referirse a:

 beriberi, enfermedad producida por falta de vitamina B1 (tiamina).
 Beri-Beri, región de Nigeria situada a orillas del lago Chad.
 beri-beri, etnia nigeriana que ocupa la región de Beri-Beri, también llamados kanouri, constituye cerca del 4% de la población nigeriana.
 lengua beri-beri, la lengua nigeriana hablada por los beri-bery o kanouri.